Univerzitetska ragbi liga ili skraćeno Ragbi UniLiga je takmičenje fakulteta Univerziteta u Beogradu u ragbi ligi, odnosno ragbi 13. Ragbi UniLiga je takmičenje studenata i fakulteta u sopstvenoj organizaciji, realizovano u u saradnji sa Univerzitetskim sportskim savezom Beograda i Ragbi 13 federacijom Srbije. Utakmice se igraju na stadionu Univerzitetskog sportskog centra na Novom Beogradu.

Nastanak UniLige 

Ragbi Uniliga svoje korene vuče iz 2007. godine, kada je osnovan, prvi studentski, ragbi klub na Fakultetu Političkih Nauka - FPN XIII. Dogodilo se to onda kada je David Bakić, bivši reprezentativac države u mlađim kategorijama, zajedno sa drugarima iz ragbi kluba Dorćol došao na ideju da utiče na širenje ovog sporta u Srbiji. Prva studentska utakmica odigrana je u februaru 2008. godine između osnivačkih klubova FPN i Filozofskog Fakulteta. Na proleće 2008. godine odigrana je prva liga između tri kluba: Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, i Više elektrotehničke škole. Formiranje univerzitetske ragbi lige u Beogradu  2008. godine je prvi korak ka stvaranju jakog uporišta ragbi 13 sporta u Beogradu i u Srbiji. Univerzitetska liga služi kao jaka potpora ragbi 13 federaciji Srbije i takođe je jedinstvena promocija ovog sporta na fakultetima Beogradskog univerziteta, sa mogućnošću širenja na ostale univerzitete u Srbiji.

Drugarska igra 

UniLiga je zasnovana na entuzijazmu drugarstva i ljubavi prema plemenitom sportu ragbija. Organizacija počiva na volonterskom radu studenata, a privlačenje novih igrača čini se klupskim duhom i sportom. Samo studenti mogu da igraju UniLigu, i sami je organizuju. Formalno postoji samo menadžer unilige kao organ federacije, koji se konsultuje sa predstavnicima studentskih klubova. Trenira se na poljanama po Beogradu, a treneri su volonteri ili iskusniji igrači u timu. FPN, Saobraćajni fakultet i FON su naišli na podršku fakulteta, i obezbedili su dresove, dok ostali klubovi igraju u otpisanim garniturama koje su donacije iz Engleske. Svu ostalu opremu igrači kupuju sami. UniLiga svoju ekspanziju ne duguje ni uloženom novcu, ni popularnom sportu, samo jedinstvenosti igre i drugarstvu ljudi koji je igraju.

Ragbi UniLiga I (2007/2008.) 

Na proleće 2008. godine odigrana je prva liga između tri kluba: Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, i Više elektrotehničke škole. Ragbi UniLigu I osvojio je Filozofski fakultet bez poraza. Za najboljeg igrača prve univerzitetske lige proglašen je Haris Dajč sa Filozofskog fakulteta.

Ragbi UniLiga II (2008/2009.) 

Drugo izdanje UniLige startovalo je 7.marta 2009. godine na stadionu Univerzitetskog sportskog centra na Novom Beogradu. Ekipe 5 fakulteta borile su se za naslov najboljeg tima studentskog šampionata, a titulu je branio Filozofski fakultet, odnosno Filozofski akademski klub (FAK). Za razliku od prošle sezone došlo je do gašenja kluba na Višoj elektrotehničkoj školi ali i do osnivanja novih klubova na sledećim fakultetima: Fakultetu organizacionih nauka (FON), Pravnom fakultetu (PF) i Saobraćajnom fakultetu (SF). Šampionskom titulom se ponovo okitio Filozofski fakultet.

Ragbi UniLiga III (2009/2010.) 

Ragbi UniLiga III je počela 8. novembra 2009. godine sa 6 klubova i sa prekidima trajaće do aprila 2010. godine. Novina je da se ligi pridružio tim Vojne akademije. Pravo nastupa u UniLigi III  imaju samo studenti, koji moraju biti registrovani za ekipe koje se takmiče u UniLigi III.

Sezona se sastoji iz dva dela: regularnog i doigravanja (plej-of).
U okviru regularnog dela sezone, šest ekipa igra po jednokružnom bod sistemu, svako sa svakim u jedinstvenoj ligi. Za pobedu ekipa dobija 2 boda, za ostvaren nerešen rezultat 1 bod, a za poraz ne dobija bodove.
Nakon regularnog dela sezone igra se doigravanje po nokaut sistemu. Prvog vikenda doigravanja igra se eliminaciono polufinale, u kome se sasattju ekipe koje su zauzele od trećeg do šestog mesta u toku regularnog dela sezone, po sistemu: 3.-6. (par EP1) i 4.-5. (par EP2). Ekipa koja je poražena, završava takmičenje, a pobednici idu u kvalifikaciono polufinale. Narednog vikenda igra se kvalifikaciono polufinale u koje se uključuju dve prvoplasirane ekipe iz regularnog dela sezone, igra se po sistemu: 1.-EP2 (par KP1), 2.-EP1 (par KP2). Šampiona UniLige III odlučuje finalna utakmica, koja se igra trećeg vikenda doigravanja i u kojoj nastupaju pobednici kvalifikacionih polufinalnih utakmica.

Titulu šampiona UniLige brani Filozofski fakultet (FAK).

Rezultate utakmica možete pogledati ovde:rezultati ragbi UniLige III

Tabelu takmičenja ovde:tabela ragbi UniLige III

Budućnost 

Planovi za budućnost su dalje širenje UniLige na ostale fakultete Univerziteta u Beogradu, širenje na ostale univerzitete, upoznavanje što većeg broja studenata sa ragbijem, što veći broj novih igrača i povećanje broja sportski aktivnih studenata, širenje ragbija uopšte, razvijanje ragbi kluba Beogradskog Univerziteta i izlazak na međunarodnu scenu. Konkretni planovi uključuju:

- Formiranje studentske reprezentacije Srbije koja bi se takmičila na Studentskom Svetskom Prvenstvu  u Rusiji 2010. godine.

- Tim Beogradskog Univerziteta treba da gostuje Praškom Univerzitetu na tradicionalnom Slovenskom Kupu u septembru 2009.

- Učestvovanje fakultetskih klubova na Belgrade International Games-u sredinom oktobra 2009.

- Rad na osnivanju novih studentskih klubova: Poljoprivredni fakultet, Elektrotehnički fakultet sa Visokom školom za elektrotehniku i računarstvo, Pravoslavno-Bogoslovki fakultet, Tehnološko metalurški fakultet, Rudarsko geološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Građevinski fakultet, Univerzitet Singidunum i Fakultet za sport i fizičku kulturu na Univerzitetu u Nišu.

- Povezivanje sa Univerzitetima u regionu i osnivanje konkurentskih liga.

Рагби у Београду
Универзитет у Београду
Рагби лига у Србији